Příjmení Couture nese více různých osobností:

 Logan Couture (* 1989) – kanadský hokejový útočník
 Randy Couture (* 1963) – americký herec, voják a řecko-římský zápasník
 Thomas Couture (1815–1879) – francouzský malíř
 Jean-Guy Couture (1929–2022) – kanadský katolický kněz